

Аюка — місто, штат Канзас
 Аюка — місто, штат Міссісіпі
 Аюка — селище, штат Іллінойс